Ла Флорења има више значења:

 Ла Флорења (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Флорења (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Флорења (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Флорења (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Флорења, Ла Плаза Редонда (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Флорења (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Флорења (Мистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Флорења (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Флорења, Ел Естрибо (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Флорења, Авикола (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Флорења (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Флорења (Сан Матео Рио Ондо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Флорења (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Флорења (Виља де Гвадалупе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Флорења (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Флорења (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Флорења (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Флорења (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Флорења (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Флорења (Колипа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Флорења (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Флорења (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Флорења (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Флорења (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Флорења (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Флорења (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Флорења (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику